Nuk Jam Penduar è il secondo album della cantautrice albanese Adelina Tahiri, pubblicato nel 2010.

Tracce
Nuk Jam Penduar
Eliksir
Narçizoid
Vuaj (duetto con Elgit Doda)
Manipullator
Më Trego
Dua Me Te Duash
Bukuroshi Mamit
Lemza
Whisky
Gjysma Tjetër
Endërr E Vjetër
Genjeshtar